Département de General Roca peut désigner :
 Département de General Roca, dans la province de Córdoba en Argentine ;
 Département de General Roca, dans la province de Río Negro en Argentine.